Орион може да се отнася за:
 Орион (митология), герой от древногръцката митология
 Орион (съзвездие), съзвездие
 Орион (ракета), малка американска ракета
 Орион (космически кораб), космически кораб
 Орион (рок група), българска рок група
 Форд Орион, модел леки автомобили